Marone ima više značenja:
 Marone
 Marone (Ređo di Kalabrija)
 Marone (Torino)